

Astronomia
 5418 Joyce – asteroide della fascia principale

Onomastica
Joyce – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone
 Joyce – cantante e chitarrista brasiliana

Alice Joyce – attrice del cinema muto statunitense
Brenda Joyce – attrice statunitense
Christopher Joyce – calciatore britannico
David Joyce – politico e avvocato statunitense
Dru Joyce – cestista statunitense
Ernest Joyce – esploratore e navigatore britannico
James Joyce – scrittore irlandese
John Joyce – padre di James
Johnny Joyce – atleta statunitense
Kara Lynn Joyce – nuotatrice statunitense
Kelly Joyce – cantante francese
Kevin Joyce – ex cestista statunitense
Lucia Joyce – figlia di James
Michael Joyce – scrittore di romanzi ipertestuali statunitense
Mike Joyce – batterista britannico dei The Smiths
Michael Joyce – ex tennista statunitense
Yootha Joyce – attrice britannica
William Joyce – politico, attivista e conduttore radiofonico britannico
William Joyce – scrittore, illustratore, produttore cinematografico e regista statunitense

Altro 
 Joyce – nome con cui fu commercializzato il computer Amstrad PCW